Chateau ima više značenja:
 Chateau, Aosta
 Chateau, Torino